Le patronyme néerlandais Van den Abeele indique une provenance, du moyen-néerlandais aubeel, provenant de l'ancien français albel ou aubel (voir:Aubel) et du latin albellus (peuplier).

Il peut se décliner:
 avec un A- initial, un Ha- ou un Ae-
 avec un -b- ou un -bb-
 avec -ee- ou -e-, parfois même -ie-
 avec -l- ou -ll-
 avec suffixe -e ou -en  
 précédé des particules van, van den ou vanden indiquant explicitement une provenance, comparable au français du peuplier.

Patronyme

Van den Abeele 
 Albijn Van den Abeele (1835-1918), peintre, écrivain et bourgmestre belge.
 Andries Van den Abeele (né en 1935), industriel, homme politique et auteur belge.
 Caroline Van Den Abeele, auteur de bande dessinée.
 Charles van den Abeele (1691-1776), prêtre jésuite belge et théologien anti-janséniste. 
 Frank Van Den Abeele (né en 1966), coureur cycliste belge.
 Jodocus Sebastiaen van den Abeele (1797-1855), peintre belge. 
 Peter Van Den Abeele (né en 1966), coureur cycliste belge.
 Remy van den Abeele (1918-2006), peintre et sculpteur belge.

Vandenabeele 
 Éric Vandenabeele (1991-), footballeur français ;
 Henri Vandenabeele (2000-), coureur cycliste belge.

Vanden Abeele 
 Michel Vanden Abeele (1942-), diplomate et économiste belge.

Van Abeele 
 Pieter van Abeele (1608-1684), médailleur néerlandais.

Liens externes